Вило́новская у́лица — улица в Ленинском районе Самары. Ранее носила названия «Оренбургская», «Александровская», в советское время была переименована в честь Н. Е. Вилонова.

Улица начинается от набережной реки Волги около Струковского сада, затем круто поднимается в горку мимо Пушкинского сквера, проходит вдоль левой границы площади Куйбышева и далее — до Никитинской площади. Пересекается с Волжским проспектом, улицами  Фрунзе, Чапаевской, Молодогвардейской, Галактионовской, Самарской, Садовой, Ленинской, Братьев Коростелёвых, Арцыбушевской, Буянова, Никитинской, Агибалова. Заканчивается пересечением со Спортивной улицей.

Здания и сооружения 

До недавнего времени на Вилоновской улице преобладали малоэтажные здания, но в последние два десятилетия ведётся активная застройка, появилось много высоких домов, например, на пересечении с Ленинской улицей вырос 18-этажный жилой комплекс «Самара Твинс», а на углу улицы Садовой — остеклённая высотка в 34 этажа.

На этой улице находятся:
 Струковский сад (бывший парк имени Максима Горького)
 сквер имени А. С. Пушкина, где установлен бюст поэта. Также в сквере установлена скульптурная композиция в честь 100-летия тенниса в Самаре.
 сквер имени Петра Львовича Монастырского
 Иверский женский монастырь
 Дом архитектора (ул. Чапаевская, 210)
 Вилоновская, 20 — жилой дом, построен в 1962 году по типовому проекту. Здесь жили Д. И. Козлов и А. А. Росовский.
 Самарское областное училище культуры, корпус № 1 (Вилоновская, 21)
 Самарское епархиальное управление (Вилоновская, 22)
 Ресторан (Вилоновская, 24)
 Дом актёра (Вилоновская, 24). Годы постройки: 1965–1973, архитекторы: Николай Красько, Ваган Каркарьян, художник: Алексей Штейман.  
 Дом архиерейского подворья. Объект культурного наследия № 6300192000. (Вилоновская, 24)
 Банки
 Магазины
 Салоны красоты
 Ателье «На Вилоновской» (Вилоновская, 112)
 ЦУМ «Самара» (Вилоновская, 138)
 Автовокзал «Пригородный» (Вилоновская, 123)

Транспорт 
 Муниципальные автобусы 24, 50 маршрутов.
 Коммерческие автобусы 50, 206 маршрутов.
 Трамвайные пути пересекают Вилоновскую улицу по Галактионовской и Арцыбушевской, маршруты: 3, 5, 20, 20к, 22.
 Троллейбусы (в районе Никитинской площади) маршрутов 4, 6, 12, 15, 16, 17, 20.

Почтовые индексы 
 443001
 443010
 443030
 443041

Примечания

Ссылки 
 Андрей Артёмов. Энциклопедия самарских улиц: Вилоновская. Из мещанского царства, через точечную застройку - к кварталам советской элиты
 Илья Сульдин Час пешком. Улица Вилоновская. Долгий путь к Волге «Самарская газета», 07.10.2017
 Вилоновская улица на сервисе Яндекс.Панорамы.
 Самара. Консистория на улице Александровской. Фотографии ~1900 — 1940—1970 — 2005 годов
 А. М. Липатова. Самарских улиц имена. — Самара: Самарский Дом печати. — 2008 (издание второе).

Улицы по алфавиту
Улицы Самары
Ленинский район Самары